Show steht für:
 Show, ein Ereignis mit Unterhaltungs-, zum Teil auch mit Informationscharakter

Show ist der Familienname folgender Personen:
 Grant Show (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Vanessa Show (* 1950), argentinische Filmschauspielerin, Model und Transvestit

sowie der Künstlername von
 Show (Fußballspieler) (* 1999), angolanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Schow
 Schou